Horne Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Horne Sogn (Hjørring Kommune)
 Horne Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 Horne Sogn (Varde Kommune)